Algo relativo à Lua
Ou ainda:
Lunar (canção)
Lunar (série)
Moon (filme) - lançado no Brasil como "Lunar"

Veja também
Solar

Desambiguação